Купчак — фамилия.
 Купчак, Владимир Романович (род. 1978) — украинский политический деятель. 
 Купчак, Йозеф (1917—1999) — польский велогонщик и тренер.
 Купчак, Кацпер (род. 1995) — польский двоеборец.
 Купчак, Митч (род. 1954) — американский профессиональный баскетболист, в настоящее время работающий генеральным менеджером команды НБА «Лос-Анджелес Лейкерс».
 Купчак, Рышард (1944—2001) — польский велогонщик.
 Купчак, Щепан (род. 1992) — польский двоеборец.
 Купчак, Ярослав (род. 1964) — польский теолог.